Polnička může být:

 Polnička (rod) – Agrocybe, rod stopkovýtrusých hub čeledi Strophariaceae
 Polnička (hrušeň) – lidový název pro hrušeň planou
 Polnička (obec) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 malá polnice

Externí odkazy